Zwaag (Hoorn), een dorp in de Nederlandse gemeente Hoorn in de provincie Noord-Holland
Zwaag (Oldambt), een verdwenen middeleeuwse nederzetting in Nederland, in de landstreek Oldambt, provincie Groningen